Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Patrice Dominguez e François Jauffret 6-2, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

Assente
Assente

Assente
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1975